Le régiment Commissaire Général cavalerie est un régiment de cavalerie du Royaume de France créé en 1645 devenue sous la République française et le Premier Empire, le  de cuirassiers.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment d’Esclainvilliers cavalerie
  : renommé régiment Commissaire Général cavalerie
  : renforcé par incorporation du régiment de Beauvilliers cavalerie
  janvier 1791 : renommé  de cavalerie
 24 septembre 1803 : transformé en cuirassiers, le  de cuirassiers

Équipement

Étendards 
6 étendards de « ſoye bleue, semez de fleurs de lys d’or brodées, & frangez d’or ».

Habillement

Historique

Colonels et mestres de camp 
Premier colonel
  : Thimoléon de Séricourt d’Esclainvilliers, maréchal de camp le , lieutenant général des armées du roi le , commissaire général de la cavalerie le , † 

Commissaires généraux
  : Thimoléon de Séricourt d’Esclainvilliers (cf ci-avant)
  : Balthasard de La Cardonnière, maréchal de camp le  et le , lieutenant général des armées du roi le , mestre de camp général de la cavalerie le , † 
  : Nicolas Auguste de La Baume, chevalier puis marquis puis maréchal de Montrevel, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général des armées du roi le , maréchal de France le , †  
  : Claude Louis Hector, marquis puis duc de Villars, brigadier de cavalerie le , maréchal de camp le , lieutenant général le , maréchal de France le , maréchal général des camps et armées du roi le , †  
  : Joseph Ignace Auguste Mainfroy-Jérosme de Scaglia, comte de Verrue, brigadier de cavalerie le , maréchal de camp le , † 
  : Charles François de La Baume-Le Blanc, duc de La Vallière, , maréchal de camp le , lieutenant général des armées du roi le , mestre de camp général de la cavalerie le , † 
  : Alexis Madeleine Rosalie, chevalier puis comte puis duc de Châtillon, brigadier le , mestre de camp général de la cavalerie le , maréchal de camp le , lieutenant général des armées du roi le , † 
  : Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le , maréchal de France le , † 
  : Anne Louis Henry de Thiard, marquis de Bissy, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le , mestre de camp général de la cavalerie le , † 
  : Armand Louis de Béthune, brigadier le , mestre de camp général de la cavalerie le , déclaré maréchal de camp en  par brevet expédié le , lieutenant général le , † 1788
  : Charles Eugène Gabriel de La Croix, marquis de Castries, brigadier le , déclaré maréchal de camp en  par brevet expédié le , lieutenant général le , mestre de camp général de la cavalerie le , †  
  : Anne François de Harcourt, chevalier de Harcourt, puis marquis de Beuvron, brigadier le , maréchal de camp le 
  : Charles Louis Hector, marquis de Harcourt
  : Armand Charles Augustin de La Croix de Castries, comte de Charlus
  : Marie François d’Harcourt, comte de Beuvron

Mestres de camp et colonels
  : Guillaume Charles, marquis d’Harcourt
  : Charles Louis Hector, comte d’Harcourt
  : Innocent Hector Maillard, vicomte de Landreville
  : Joseph Antoine Ferrar, comte de Pontmartin
  : Jean Louis Dumanoir de Juaye
  : Louis François Alexandre, baron d’Harembures
  : Anne Claude Rousseau de Chamoy
  : Alexandre Guillaume Morin de Montcanisy
  : Louis Charles Ango de La Mothe-Flers, maréchal de camp en 1792, † 
  : François Léger de Bellefonds
  : Jean-Baptiste Lefebvre
  : Nicolas Sigisberg Mollard
  : Jean-Baptiste Meunier
  : Claude Antoine Préval, † 
  : Jean Louis Richter
  : N. de Lalaing d’Audenarde
  : Jean Guillaume de La Croix

Campagnes et batailles 
Le régiment du Commissaire général participe au combat de Chiari en . L'année suivante, il combat à la bataille de Luzzara puis en  à la bataille de San Sebastiano da Po (26 octobre). En , il se trouve aux sièges de Verceil, d'Ivrée et de Verrue.
1760: Bataille de Corbach
Le  de cavalerie a fait les campagnes de 1792 à 1794 aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. A pris une part glorieuse à la bataille de Jemmapes, le .
Campagnes des ans IV et V à l’armée de Rhin-et-Moselle ; an VI aux armées d’Allemagne, de Mayence et d’Helvétie ; an VII à l’armée d'Italie ; ans VIII et IX aux armées de réserve et d’Italie.

Le  de cuirassiers a fait les campagnes de l’an XIV au corps de réserve de cavalerie ; de 1806 à 1808 aux  et  de réserve ; 1809 et 1810 à l’armée du Rhin ; 1811 et 1812 au corps d’observation de l’Elbe ; 1813 et 1814 au  de cavalerie (Hambourg) ; 1815 à la  de réserve de cavalerie.

Quartiers 
 Landrecy

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie 
 Cinquième abrégé de la carte du militaire de France, sur terre et sur mer - Depuis , jusqu’en , Pierre Lemau de La Jaisse, Paris 1739
 État militaire de France pour l’année 1762, par MM. Montandre-Longchamps, chevalier de Montandre, et de Roussel, cinquième édition, chez Guyllin, Paris 1762
 Chronique historique-militaire, Pinard, tomes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Paris 1760, 1761, 1761, 1762, 1763 et 1764

Articles connexes 
  de cuirassiers (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment Commissaire Général cavalerie)

Liens externes 
 Historique « Susane » du régiment Commissaire Général cavalerie, sur le site http://www.ancestramil.fr
 Planche d’uniformes de Régiments sous Louis XV, de Lucien Mouillard, sur le site http://pfef.free.fr/P_Centrale.htm sur l’Ancien Régime

Unité militaire française de la guerre de Dévolution
Unité militaire française de la guerre de Hollande
Unité militaire française de la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Espagne
Unité militaire française de la guerre de Succession de Pologne
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Autriche
Unité militaire française de la guerre de Sept Ans
Unité militaire sous l'Ancien Régime